Шайка — многозначное слово:
 Шайка — деревянная кадка, банная утварь. 
 Шайка — старорусское название корабля (судна), которое широко применялось ушкуйниками, они судно сами называли ушкуй (белый медведь), из-за разбойничих повадок ушкуйников название корабля перенесли и на его команду.
 Шайка — группа разбойников (банда).

Топонимы 
 Шайка — река в Мордовии, приток Ковтозлея.
 Шайка — река во Владимирской области, приток Пекши.

Иное 
 Шайка — альбом группы «Солдаты Бетонной Лирики».
 Шайка — болгарский кинофильм.